Il doppio del torneo di tennis Shrewsbury Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Marx e Frederik Nielsen che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Miša Zverev 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller /  Miša Zverev (finale)

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (quarti di finale)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shrewsbury Challenger 2006